Фаріон — українське прізвище, носієм якого є, зокрема, Ірина Фаріон
 Фаріон — головний убор, частина грецького національного костюму